Arnie – plurale di arnia
 Arnie – variante del nome proprio di persona inglese Arnold
 Arnie – videogioco del 1992 per Commodore 64
 Arnie – videogioco del 1992 per Amiga
 Arnie – serie televisiva del 1970